Список эпизодов американского телесериала «Скорпион», частично основанного на жизни и деятельности гения и компьютерного эксперта Уолтера О’Брайана. В сериале Уолтер набирает команду из таких же гениев как он, которые помогают ему в решении глобальных проблем.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders"  style="text-align:center;"
! colspan="2" rowspan="2"| сезон
!! rowspan="2"| эпизоды
!! colspan="2"| оригинальная дата показа
!! colspan="3"| рейтинг Нильсена
|-
! премьеры сезона
! финала сезона
! рейтинг
! зрители СШАмиллионы
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#31191D;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Скорпион»#Сезон 1 (2014–15)|1]]
| 22
| 22 сентября 2014
| 20 апреля 2015
| 15
| 13,63
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#282E3F;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Скорпион»#Сезон 2 (2015–16)|2]]
| 24
| 21 сентября 2015
| 25 апреля 2016
| 17
| 12,05
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#545454;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Скорпион»#Сезон 3 (2016–17)|3]]
| 25
| 3 октября 2016
| 15 мая 2017
| 22
| 10,65
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#550E50;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Скорпион»#Сезон 4 (2017–18)|4]]
| 22
| 25 сентября 2017
| 16 апреля 2018
| 43
| 8,38
|}

Список серий

Сезон 1 (2014–15)

Сезон 2 (2015–16)

Сезон 3 (2016–17)

Сезон 4 (2017–18)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Сайт Уолтера О’Брайана

Скорпион